В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1990 года в азиатской континентальной зоне (АФК). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1990 (отборочный турнир).

27 стран АФК подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1990 года. Однако,  не принимало участия,  снялись до жеребьёвки, а  был приписан к тихоокеанской континентальной зоне. Азиатская континентальная зона получила 2 (из 24) путёвки в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в два этапа:
 Первый этап: 25 стран были разбиты на 6 групп по 4 или 5 команд в каждой. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях (за исключением группы 4, в которой команды играли каждая с каждой дважды в Южной Корее и Сингапуре). Победители группы выходил во финальный этап.
Финальный этап: 6 команд играли каждая с каждой в Сингапуре или Малайзии. Две лучшие команды получали путёвки.

Первый этап

Группа 1 

 вышел в финальный этап.

Группа 2 
 снялся.

 вышла в финальный этап.

Группа 3 
 снялся.

 вышли в финальный этап.

Группа 4 
 снялась.

 вышла в финальный этап.

Группа 5 

 вышел в финальный этап.

Группа 6 

 вышла в финальный этап.

Финальный этап 

 и  получили путёвки.

Чемпионат мира по футболу 1990
1990